Huset har flere betydninger:

Huset (Esbjerg)
Huset-KBH (tidligere Huset i Magstræde)
Huset (Århus)
Huset (Aalborg)
Huset (tv-program)